Mario e il mago – racconto di Thomas Mann
Mario e il mago – film di Klaus Maria Brandauer del 1994, tratto dal racconto di Mann